Augé – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Hippolyte Augé, noto come Hippolyte Auger – scrittore, traduttore e drammaturgo francese
 Marc Augé – antropologo francese 
 Stéphane Augé – ex ciclista su strada e dirigente sportivo francese